Vehring ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Vehring (* 1944), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Vehring (* 1935), deutscher Verwaltungsjurist
 Vera Vehring (* 1944), deutsche Keramikerin

Siehe auch:
 Fehring (Begriffsklärung)
 Fering
 Vering